Полемон () може да се отнася за:

 Полемон I, владетел на Понтското царство (37–8/7 пр.н.е.)
 Полемон II, цар на Понт (38–63), внук на Полемон I
 Полемон Евпатор, (1 век), принц от Анатолия, син на Полемон II (Понт) и Юлия Мамая
 Полемон (син на Андромен) († сл. 316 пр.н.е.), войник на Александър Велики
 Полемон от Атина, древногръцки философ-стоик (4-3 век пр.н.е.)
 Полемон от Илион, древногръцки писател (2 век пр.н.е.)
 Полемон от Лаодикея (88–144), софист (2 век)

 Polemon (genus), вид отровна змия